Кансела — испанская фамилия. Известные носители:

 Кансела, Дани (род. 1981) — испанский и гонконгский футболист.
 Кансела, Мигель Анхель (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Кансела, Нельсон (род. 1929) — уругвайский футболист.